Гексахо́рд (, букв. «шестиструнник» ←  «шесть» +  «струна») — шестиступенный звукоряд в диапазоне сексты.

Краткая характеристика 
Под «гвидоновым» гексахордом подразумевают диатонический гексахорд в объёме большой сексты, структуры ТТпТТ. В трактате «Послание о незнакомом распеве» (ок. 1030) Гвидо Аретинский приводит только один такой гексахорд, с привязкой сольмизационных слогов к клавису C и последующим клависам (C-ut, D-re, E-mi и т. д.). Вряд ли, учитывая тот факт, что Гвидо в «Послании» выступил резко против b-круглого (упрощённо «си-бемоля», который считал ступенью, вносящей сумятицу в чистую диатонику звуковысотной системы), он предполагал гексахорд от F (в котором возникновение звукоступени b неизбежно). Однако уже в XII веке в нотных рукописях и маргиналиях к трактатам Гвидо гексахорды описанной структуры фиксируются в приложении и к высотам G и F. В таком виде «гвидоновы» гексахорды покрывают весь употребительный в григорианском хорале миксодиатонический звукоряд. 

Позже (не раньше XIII века) гексахорд от C получил название натурального (natura, naturale), гексахорд от F был назван мягким (molle, или b molle), гексахорд от G твёрдым (durum, или # durum). Эти обозначения для гвидоновых гексахордов используются по сей день.

Сам термин «гексахорд» Гвидо не использовал, нормативным он стал гораздо позже — в учебниках по теории музыки Нового времени.

Переход из одного гексахорда в другой (необходимый в случаях, когда амбитус песнопения был шире сексты) с XIII века получил название мутации.

В теории композиции XX века 
Американский теоретик музыки Аллен Форт в книге «The Structure of Atonal Music» расширил понятие гексахорда, включив в него любую (необязательно гаммообразную в пределах сексты) последовальность шести разновысотных звуков (как в «Плаче пророка Иеремии» Э.Кшенека, где «гексахордами» названы два сегмента серии F-G-A-B-Des-Es и H-C-D-E-Fis-Gis). Такое применение термина в западных исследованиях музыки XX — XXI веков стало общепринятым.

Примечания

См. также 
 Виды консонансов
 Тетрахорд
 Пентахорд

Литература 
 Forte A. The Structure of Atonal Music. New Haven; London: Yale University Press, 1973.
 Chailley J. «Ut queant laxis» et les origines de la gamme // Acta Musicologica 56 (1984), SS. 48-69
 Sachs K.-J. Musikalische Elementarlehre im Mittelalter // Rezeption des antiken Fachs im Mittelalter // Geschichte der Musiktheorie, hrsg. v. F.Zaminer. Darmstadt 1990, SS. 105—162.
 Atkinson Ch. The critical nexus. Tone-System, mode and notation in early medieval music. Oxford, 2009.

Гармония
Музыкальные термины
Теория музыки